Ско́бель (струг, наструг, кородёр) — старинное орудие плотников в виде прямого или изогнутого лезвия с рукоятями на обеих концах, предназначенное для сдирания коры с брёвен и их первичного обстругивания.

По дереву 
Скобель используется для зачистки брёвен при рубке срубов; после зачистки древесина становится светлой, без следов коры. Стены дома из сруба, обработанные «под скобель», не требуют дополнительной обшивки и отделки и привлекают естественной красотой дерева. Вместе с тем скобелем невозможно выровнять поверхность бревна — остаются неровности, повторяющие форму ствола, и задиры от топора на сучках.

Скобель использовали при выделке берд и в щепном промысле.

По коже 
Скобелем (скобель скорняка — Подводка, Подходка, Опушни́к, для срезки опушины, мездры) также называется орудие труда кожевенников, представляющее собой деревянную рукоять с прикреплённой посередине металлической S-образно изогнутой, остро заточенной пластиной. Этот инструмент применялся для первичной обработки кож и шкур (оленьих, тюленьих и прочих).

См. также 
 Кожевенное производство
 Сруб

Примечания

Литература 

 Иосиф Викентьевич Бентковский, «Ставрополь с открытия городового магистрата 15 февраля 1786 года до учреждения шестигласной думы 18 января 1808 года», 1890 год.
 Михаил Александрович Плотников, Выделка берд, «Кустарные промыслы Нижегородской губернии», 1894 год.
 Владимир Клавдиевич Арсеньев, «По Уссурийскому краю», 1906 год.
 
 

Плотницкий инструмент